WGC steht für:

 Welwyn Garden City, eine Stadt in Hertfordshire, England
 Werkstatt-Galerie Calenberg, ein Theater in Hannover, siehe Leibniz Theater
 World Golf Championships, eine Golfturnierserie.
 World Gold Council, Lobby-Organisation der Goldminenindustrie

WGC